Sextonia Chevreux, 1920 : un genre d’animaux de la famille des Liljeborgiidae avec l’espèce Sextonia longirostris ;
Sextonia van der Werff, 1997 : un genre de plantes de la famille des Lauraceae, avec les espèces Sextonia pubescens et Sextonia rubra.